

Patronyme 

 Frank Melloul (né en 1973), personnalité du monde politique et des médias ;
 Mathias Melloul (né en 1990), acteur français.

Toponyme 

 Aït Melloul, une ville marocaine, à  au sud d'Agadir

Autre orthographe 
 Rose, de son vrai nom Keren Meloul (né en 1978), une chanteuse française ;
 Mikael Meloul (né en 1973), taekwondoïste français.

Patronyme 
 Elias Melul (1916-1980), ancien joueur et entraîneur français de football ;
 Eliezer Mellul (né en 1951), comédien marocain ;
 Yael Mellul (né en 1971), avocat pénalise français.
 Ali Maaloul (né en 1990), footballeur tunisien ; 
 Nabil Maâloul (né en 1962), footballeur tunisien.
Patronyme juif